Pablo Guzmán – pallavolista portoricano del 1987
 Pablo Guzmán – pallavolista argentino del 1988